Димитровград () — община в Болгарии. Входит в состав Хасковской области. Население составляет 68 314 человека (на 21.07.05 г.).

Административный центр общины в городе Димитровград.

Площадь территории общины 567,6 км²:
 416,6 км² (73,39 %) — сельскохозяйственные угодья;
 44,73 км² (7,88 %) — площадь населённых пунктов
 15,98 км² (2,81 %) — водоёмы.

На севере граничит с общинами Чирпан и Опан (Старозагорская область), на востоке — с общиной Симеоновград, на юге — с общинами Хасково и Минерални-Бани, а на западе — с общиной Первомай (Пловдивская область).

Политическая ситуация 
Кмет (мэр) общины Димитровград — Стефан Димитров Димитров (коалиция партий: Союз свободной демократии (ССД), Земледельческий народный союз (ЗНС), Болгарская рабочая социал-демократическая партия (БСДП), «Новые лидеры» (НЛ)) по результатам выборов.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Бодрово
 Брод
 Бряст
 Великан
 Воден
 Вырбица
 Голямо-Асеново
 Горски-Извор
 Димитровград
 Длыгнево
 Добрич
 Долно-Белево
 Здравец
 Златополе
 Каснаково
 Крепост
 Крум
 Малко-Асеново
 Меричлери
 Радиево
 Райново
 Светлина
 Скобелево
 Сталево
 Странско
 Черногорово
 Ябылково

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Общины Хасковской области